Шмиттен:

 Шмиттен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Шмиттен — коммуна в Германии, в земле Гессен.